

Cinéma et télévision
 Hell to Pay est un film américain réalisé par Chris McIntyre en 2005.
  est un film britannique réalisé par Roberto Gomez Martin en 2005.

Littérature
 Hell to Pay est le titre original du roman Tout se paye, écrit par George Pelecanos en 2002.

Musique
 Hell to Pay est un album du Jeff Healey Band sorti en 1990.
 Hell to Pay est un album de Dokken sorti en 2004.